Зиновиха — название нескольких населённых пунктов:
 Зиновиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Зиновиха — деревня в Кимрском районе Тверской области.